

Nombres propios 
Timoteo  un nombre propio en español.

Religión 
Timoteo, cristiano del siglo I.

Timoteo de Alejandría, patriarca de Alejandría del siglo IV a. C.

Historia 
Timoteo, militar ateniense del siglo IV a. C.
Timoteo Aparicio (1814-1882), militar y caudillo de Uruguay.

Arte 
Timoteo de Mileto, poeta griego (447-357 a. C.)
Timoteo, escultor griego del siglo IV a. C.
Timoteo Viti, pintor italiano del Renacimiento.
Timoteo Pérez Rubio, pintor español del siglo XX.
Timoteo, pintura de Jan van Eyck, de 1432.

Ciencia 
Tim Berners-Lee, físico británico, considerado el padre de Internet.

Deporte 
Carlos Timoteo Griguol, exfutbolista y director técnico argentino (1936).

Políticos 
Timoteo Zambrano, político venezolano.
Augusto Timoteo Vandor, militar y líder sindicalista argentino.

Televisión 

 Timoteo, personaje del programa peruano Karina y Timoteo

Geografía 
Isla Timoteo Domínguez, isla en el Río de la Plata.